Barthold Feind kan syfta på:

* Barthold Feind (1633–1691), tysk författare
 Barthold Feind (1678–1721), tysk författare